Le liman de Tsokur, en russe , , est un liman de Russie situé en bordure de la mer Noire, connecté avec le liman de Kurchanskiy. Il se trouve dans la péninsule de Taman, entouré d'autres limans, Akhtanizovskiy, Kiziltashskiy, Kurchanskiy, Starotitarovskiy, Vityazevskiy, ainsi que la baie de Taman. Les villes de Vinogradnyi et Vychesteblievskaïa se trouvent sur son rivage.

Tsokur
Tsokur
Kraï de Krasnodar